Maria Bueno e Althea Gibson hanno battuto in finale Margaret Osborne e Margaret Varner Bloss 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Maria Bueno /  Althea Gibson (Campionesse)
 Shirley Bloomer /  Christine Truman (ottavi di finale)

 Mary Bevis Hawton /  Thelma Coyne Long (semifinali)
 Yola Ramírez /  Rosie Reyes (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1958